Кілкенні () може стосуватися:

 Кілкенні — місто в Ірландії, столиця однойменного графства.
 Кілкенні (графство) — графство в Ірландії.
 Kilkenny — популярна ірландська торговельна марка пива.